Ю Чханхёк (, род. 25 апреля 1966 года) — корейский го-профессионал 9 дана.

Биография 
Ю Чханхёк получил первый профессиональные дан по го в 1984 году. В отличие от большинства профессиональных игроков, он обучался го самостоятельно — без учителя. Ю Чханхёк выиграл множество международных го-титулов — Кубок Инга, Кубок LG, Кубок Chunlan, Кубок Samsung и Кубок Fujitsu Cup (дважды).

Стиль игры Ю Чханхёка — атака и игра на влияние.

Титулы 
Ю Чханхёк занимает 6 место по количеству выигранных им титулов го в Корее.

Участвовал в финале розыгрыша

Примечания

Ссылки 
 
 Ю Чханхёк на сайте GoGameWorld
 Ю Чханхёк в библиотеке сэнсея
 Партии Ю Чханхёка

Игроки го Республики Корея